Neubürger order Neubuerger ist der Familienname folgender Personen:

 Heinz-Joachim Neubürger (1953–2015), deutscher Manager
 Karl T. Neubuerger (1890–1972), jüdischer deutsch-US-amerikanischer Neuropathologe

Außerdem ist Neubürger ein Ausdruck für:
 eine Person, die jüngst eingebürgert wurde, siehe Einbürgerung